(U+004B),  (U+006B) или К (U+041A), к (U+043A) может означать:

Кириллица 
 К — буква кириллических алфавитов.
 к — условное сокращение корпуса (соединения в Вооружённых силах).
 К — серия электровозов.
К — российское обозначение японского дизель-поезда Киха-58.
 К — серия подводных лодок-крейсеров.
 К — обозначение короля в карточных играх (, ).
 К-захват.
 к — «кило-», одна из приставок СИ, увеличивающая исходную величину в тысячу раз (103=1000).
 К — «двоичная тысяча» (читается [ка]), одна из двоичных приставок, увеличивает исходную величину в 210 раза.

Латиница 
 K — одиннадцатая буква латинского алфавита.
 K — обозначение калия.
 K (Кельвин) — единица измерения температуры в системе СИ.
 K (язык программирования) — язык программирования.
 K — тысяча. Часто в англоязычной финансовой отчётности обозначает сокращённое название тысячи единиц. Например, $1000 = $1K.
 Постоянная Больцмана — физическая постоянная, как правило, обозначается как k.
 K — витамин.
 k — обозначение коэффициента упругости в законе Гука.
 K — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы K (мтДНК) и гаплогруппы K (Y-ДНК).
 K — аниме-сериал, вышедший в 2012 году.
 K — микроархитектуры AMD (AMD K5, AMD K6, AMD K7, AMD K8, AMD K9, AMD K10).